El término zonas húmedas puede referirse:

a un humedal; o
a Zonas húmedas, una película alemana del 2013.